Broumov is de naam van een tweetal gemeenten in Tsjechië:
 Broumov (okres Náchod), gemeente in okres Náchod
 Broumov (okres Tachov), gemeente in okres Tachov